В данном списке перечислены все звёзды созвездия Голубя вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие в определённый интерес, как то: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.

См. также 
 AP Голубя
 Списки звёзд по созвездиям

Ссылки 

 
 
 
 

Голубь (созвездие)
Голубь